Beat Amadeu de Clermont el Vell, senyor d'Hauterive i monjo, pare d'Amadeu de Lausana.
 Beat Amadeu de Núria, llegendari pastor, eremita al Pirineu.
 Beat Amadeu IX de Savoia, duc de Savoia al .
 Beat Amadeu de Portugal, fundador de l'orde franciscà dels amadeïtes.